Soroush (persan: سروش) peut faire référence à :

Prénom 
  (1996-), taekwondoïste iranien ;
  (1989-), joueur de badminton iranien ;
  (1988-), musicien iranien ;
  (1990-), footballeur international iranien ;
  (1991-), footballeur iranien ;
 Soroush Sehhat (1965-), réalisateur iranien.

Patronyme 
 Abdolkarim Soroush (1945-), philosophe islamiste iranien ;
 , homme politique iranien ;
 , activiste iranien ;
 , journaliste afghan.

Médias 
 , application iranienne de messagerie mobile ;
 , un des plus vieux cinémas de Téhéran ;
 Soroush Multimedia, affiliée à la Islamic Republic of Iran Broadcasting.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Patronyme iranien